Station Brampton (Cumbria)
 Station Brampton (Suffolk)